Powielanie cząsteczek kwasów nukleinowych:
 replikacja kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)
 replikacja kwasu rybonukleinowego (RNA)